Die panamaische Fußballnationalmannschaft nahm bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zum ersten Mal an einer Endrunde teil und war das elfte CONCACAF-Mitglied, das sich für eine WM-Endrunde qualifizieren konnte.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele der CONCACAF für die Weltmeisterschaft in Russland.

Spiele 
Panama musste erst in der vierten Runde in die Qualifikation einsteigen. Zusammen mit Costa Rica setzte sich die Mannschaft dort gegen Haiti und Jamaika durch. In der fünften Runde trafen dann beide auf Honduras, Mexiko, Trinidad und Tobago sowie die USA. Panama qualifizierte sich erst am letzten Spieltag durch den 2:1-Sieg gegen die bereits qualifizierten Costa-Ricaner. Dabei war Costa Rica in der 36. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Gabriel Torres in der 52. und Román Torres in der 88. Minute sorgten dann für den Sieg Panamas. Zudem profitierten sie davon, dass die zuvor vor ihnen platzierte Mannschaft der USA ihr Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten Trinidad und Tobago mit 1:2 verlor. Damit hatte Panama mit 9:10 Toren vor der punktgleichen Mannschaft aus Honduras, die aber eine noch schlechtere Tordifferenz hatte, den dritten Platz und damit die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde geschafft. Honduras scheiterte später im interkontinentalen Playoff gegen Asienmeister Australien.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Hernán Darío Gómez, der die Mannschaft im Februar 2014 übernommen hatte, 32 Spieler ein, von denen der größte Teil auch am CONCACAF Gold Cup 2015 und CONCACAF Gold Cup 2017 sowie der Copa América Centenario 2016 teilgenommen hatte. Kein Spieler wurde in allen 16 Qualifikationsspielen eingesetzt. Auf 15 Einsätze kam Alberto Quintero, je 14 Einsätze verzeichnen Armando Cooper, Aníbal Godoy und Rekordnationalspieler Gabriel Gómez. Acht Spiele bestritt Amílcar Henríquez, der am 15. April 2017 den Verletzungen erlag, die er bei einer Schießerei vor seinem Haus erlitten hatte – 18 Tage nach seinem letzten Einsatz in der Qualifikation. Beste Torschützen waren Gabriel Torres mit drei sowie Abdiel Arroyo, Rekordtorschütze Luis Tejada und Román Torres mit je zwei Toren. Insgesamt neun Spieler erzielten 14 Qualifikationstore für Panama. Zudem profitierte Panama von zwei Eigentoren. In sechs von 16 Spielen gelang Panama kein Tor.

In den Qualifikationsspielen machten folgende Spieler ihr 100. Länderspiel: Blas Pérez am 13. November 2015 gegen Jamaika, Román Torres am 15. November 2016 gegen Mexiko und Luis Tejada am 24. März 2017 gegen Trinidad und Tobago.

Vierte Runde

Abschlusstabelle der 4. Qualifikationsrunde 

|}

Fünfte Runde

Abschlusstabelle der 5. Qualifikationsrunde

Vorbereitung

Spiele 

Anmerkungen:
 Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.
 Beim Spiel gegen Grenada wurde nur ein Spieler eingesetzt, der auch in einem WM-Qualifikationsspiel zum Einsatz kam.
 Beim Spiel gegen Trinidad & Tobago wurden nur zwei Spieler eingesetzt, die auch in den WM-Qualifikationsspielen zum Einsatz kamen.

Quartier 
Teamquartier war das „Olympic Sports Centre“ in Saransk, wo die Mannschaft auch trainierte.

Kader 
Ein vorläufiger Kader mit 35 Spielern wurde am 14. Mai nominiert. Der endgültige Kader von 23 Spielern musste bis zum 4. Juni der FIFA gemeldet werden. Kein Spieler hat bisher bei einer WM-Endrunde gespielt, da Panama erstmals teilnimmt. Aus dem vorläufigen Kader wurden letztlich Ricardo Ávila, Azmahar Ariano, Rolando Blackburn, Ricardo Buitrago, Miguel Camargo, Adalberto Carrasquilla, José Fajardo, José González Joly, Cristian Martínez, Roberto Nurse, Francisco Palacios und Richard Peralta nicht berücksichtigt.

Amílcar Henríquez, der mit Panama die WM-Qualifikation bestritt und auch eine Chance gehabt hätte, in den endgültigen Kader zu gelangen, starb am 15. April 2017 an den Verletzungen einer Schießerei vor seinem Haus. Alberto Quintero fiel kurz vor Turnierbeginn verletzungsbedingt aus, für ihn wurde Ricardo Avila nachnominiert.

Panama hat von allen Teilnehmern die meisten Spieler mit mindestens 100 Länderspielen nominiert (7).

Endrunde

Gruppenauslosung 

Panama traf in der Gruppe G auf Belgien, England und Tunesien. Gegen keine der drei Mannschaften hatte Panama bis dahin gespielt.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe G

Einzelnachweise 

Panama
Panamaische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften